Премьер-лига Ирландии 2018 () — 98-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания и 34-й под нынешним названием. В турнире участвуют 10 команд. Титул защищает клуб «Корк Сити».

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 10 клубов. Они играют между собой четырёхкруговой турнир (36 туров).

Еврокубковая квота 
Чемпион Ирландии стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Ирландию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все ирландские команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Премьер-лига была сокращена с 12-ти до 10-ти команд. Поэтому в первый дивизион Ирландии выбыли 3 клуба, а премьер-лига пополнилась лишь одним.
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Потуровая турнирная таблица 

Примечания
  1:Матчи 4-го тура Лимерик - Шемрок Роверс и Корк Сити - Богемианс состоялись позднее и их результаты учтены в 8-м туре. 
  1:Матчи 4-го тура Сент-Патрикс - Слайго Роверс, Брей Уондерерс - Уотерфорд и Дерри Сити - Дандолк состоялись позднее и их результаты учтены в 18-м туре. 
  1:Матч 8-го тура Корк Сити - Дерри Сити состоялся позднее и его результат учтен в 21-м туре.

Ссылки 
 Чемпионат Ирландии на soccerway

2018
Ирландия
2018 год в Ирландии